La Lega Nazionale B 1963-1964, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Lugano.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1964-1965.
      Retrocessa in Prima Lega 1964-1965.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Lugano e Bellinzona promosse in Lega Nazionale A.
 Étoile Carouge e Vevey retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1964 2